Kabinett Eggerath bezeichnet folgende Landesregierungen Thüringens unter Werner Eggerath (SED):
Kabinett Eggerath I (1947–1950)
Kabinett Eggerath II (1950–1952)